Frank Moss kan syfta på:
Frank Moss (jurist), amerikansk jurist, född omkring 1860, död 1920
Frank Moss (politiker), amerikansk politiker, född 1911, död 2003